Jan Sosnowski (kasztelan połocki)
 Jan Sosnowski (fizjolog)
 Jan Sosnowski (architekt)